Kiga peut désigner :
 les Bakiga (Kiga au singulier), une population d'Ouganda et du Rwanda
 le kiga, une langue bantoue